Гре́та Эвривиа́довна (Евгеньевна) Ио́нкис (урождённая Грета Виллиевна Риве; род. 1 июня 1937, Павлово, Горьковская область, СССР) — русская писательница, литературовед и публицист. Доктор филологических наук (1981).

Биография 
Родилась в семье немецкого инженера Вилли Риве, арестованного и депортированного в феврале 1938 года в Германию (в 1945—1950-м годах содержался в СССР как немецкий военнопленный времён Второй мировой войны), и уроженки города Туапсе Сары Львовны Иоффе, чертёжницы по профессии.

Раннее детство провела в Новороссийске. В годы Великой Отечественной войны — с семьёй матери (дедушка — Лев Моисеевич Иоффе, слесарь, и бабушка — Ревекка Исааковна Иоффе, портниха) в эвакуации в Красноводске. Отчим, Эвривиад Ионкис, почётный работник морфлота СССР.

С 1944 года жила в Одессе, с 1952 года — в Корсакове на Сахалине.

Окончила Московский государственный педагогический институт имени Ленина (1959) и аспирантуру при кафедре зарубежной литературы института (1961—1964), кандидатская диссертация «Ричард Олдингтон — романист» (1964). Преподавала и заведовала кафедрой русской и зарубежной литературы пединститута в Комсомольске-на-Амуре.

В 1969—1994 годах — заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Кишинёвского государственного педагогического института им. Иона Крянгэ, профессор, доктор филологических наук (диссертация «Английская поэзия 1910—1930-х годов», 1981).

Её биография включена в 1993 году в справочник «The World Who is Who of Women», International biographical Centre Cambridge England.

С 1994 года живёт в Германии (Кёльн). Публикует статьи и эссе в различных литературных изданиях русского Зарубежья, автор автобиографического романа «Маалот: Ступени: Stufen» (Санкт-Петербург, 2004) и нескольких литературоведческих книг, преимущественно по истории английской и немецкой литератур.

Семья 
Муж — Исаак Мотелевич Ольшанский (род. 1928), инженер-конструктор и научный работник.

Библиография 
 Английская поэзия первой половины XX века. — Москва: Высшая школа, 1967.
 Эстетические искания поэтов Англии (1910—1930). — Кишинёв: Штиинца, 1979.
 Английская поэзия XX века, 1917—1945: Учебное пособие для педагогических институтов. — Москва: Высшая школа, 1980.
 Оноре Бальзак: Биография писателя. — Москва: Просвещение, 1988.
 Геракл — сын Зевса. — Кишинёв, 1999.
 Марк Твен: Заклятие смехом. — Кишинёв, 2000.
 Маалот: Ступени: Stufen: Роман-возвращение. — СПб.: Алетейя, 2004.
 Евреи и немцы в контексте истории и культуры. СПб.: Алетейя, 2006 и 2009.
 Золото Рейна. Сокровища немецкой культуры. СПб.: Алетейя, 2011.
 Утраченный воздух. СПб.: Алетейя, 2014.
 Прикосновения. СПб.: Алетейя, 2020.

Под редакцией Г. Э. Ионкис 
 Традиции и новаторство. Из истории фольклора и литературы: сборник статей. Министерство народного образования МССР, Кишинёвский педагогический институт им. И. Крянгэ. — Кишинёв: Штиинца, 1973.
 Литературный процесс и творческая индивидуальность: сборник статей. Кишинёвский государственный педагогический институт им. И. Крянгэ. — Кишинёв: Штиинца, 1990.

Примечания

Ссылки 
 Публикации в журналах «Заметки по еврейской истории» и «Еврейская старина»
 Тексты в Журнальном зале

Литературоведы Молдавии
Публицисты по алфавиту
Публицисты Германии
Публицисты Молдавии
Преподаватели Государственного педагогического университета им. Иона Крянгэ
Писательницы Германии
Русские писатели XX века
Литературоведы СССР
Литературоведы русского зарубежья
Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Персоналии:Одесса
Филологи Молдавии
Выпускники вузов Москвы
Авторы учебников литературы
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии
Доктора филологических наук